Treia, Marche, oraș din Italia
Treia, Germania, comună din Germania